Ciudad Ayala — município do estado de Morelos, México
 Ayala (Álava) — município da província de Álava, Espanha

Futebolistas 
Celso Ayala — futebolista paraguaio
 Roberto Ayala — futebolista argentino
 Rubén Ayala — futebolista argentino

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes